Пинга:
 Пинга (настоящее имя А́ртур ди Со́уза) (1909—1963) —  португальский футболист, первая легенда «Порту». 
 Пинга (настоящее имя Жозе Ласаро Роблес) (1924—1996) — бразильский футболист.
 Пинга-Мария, Эмери (род. 1998) — швейцарский футболист.